Claude Morgan peut faire référence à :

 Claude Morgan est un écrivain français, romancier et journaliste, né le  à Paris, mort le  à Orléans.
 Claude Morgan est un auteur-compositeur, et chanteur français, né Claude Ganem en 1947 à Sousse, en Tunisie.